Venzmer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Venzmer (1893–1975), deutscher Landschaftsmaler, Pädagoge und Kunstwissenschaftler
 Gerhard Venzmer (1893–1986), deutscher Mediziner und Schriftsteller